El término teleserie (proveniente de televisión y serie) alude a:

 Serie de televisión, es un programa televisivo ofrecido al público de manera periódica y por temporadas.
 Telenovela; es un serial con final cerrado, característico de países de habla hispana y portuguesa, puede sufrir "alargamientos" o secuelas.
 Drama coreano o K-drama; denominación que se da a los dramas televisivos serializados de Corea del Sur, considerados equivalentes en formato y narrativa a la telenovela.
 Drama japonés o Dorama; denominación que se da a los dramas televisivos serializados de Japón, considerados equivalentes en formato y narrativa a la telenovela.
 Drama filipino o Teleserye, un formato de televisión filipina equivalente a una telenovela. Tiene influencia de las telenovelas latinoamericanas, doramas y K-dramas.
 Soap opera o telenovela americana; serial abierto de ficción dramática equivalente de la telenovela, en la cultura de países anglosajones, con la diferencia de se transmite por un periodo indefinido de duración. Puede prolongarse por años, o hasta décadas.